

Toponyme 
 Nieuwenhove est un hameau de la ville belge de Waregem
 Nieuwenhove est une section de la ville belge de Grammont

Homonymie de localités